А́бихт (, ) — немецкая фамилия (возможно, баварская).
 Абихт, Адольф Иванович (1793—1860) — профессор патологии в Виленском университете, сын Ивана Крестьяновича Абихта.
 Абихт, Генрик (1835—1863) — российско-польский революционер, сын Адольфа Абихта.
 Абихт, Иоганн Генрих (Абихт, Иван Крестьянович, 1762—1816) — профессор философии в Виленском университете, кантианец.
  (1672—1740) — протестантский проповедник и учёный богослов, гебраист.
 Абихт, Рудольф (1850—1921) — немецкий филолог-славист.

Примечания